Станча може бити:

 Станча (Краљево), насеље града Краљева, Рашки округ, Република Србија
 Станча (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република
 Станча (Ранковце), насеље у општини Ранковце, Северна Македонија